Herrernes linjeløb ved EM i landevejscykling 2018 blev afholdt den 12. august i Glasgow, Skotland. Linjeløbet foregik over 230,4 km.

Linjeløbet blev vundet af italienske Matteo Trentin, efterfulgt af hollandske Mathieu van der Poel og belgiske Wout van Aert.

Deltagere

Danske ryttere 
 Magnus Cort
 Mads Pedersen
 Michael Mørkøv
 Kasper Asgreen
 Casper Pedersen
 Lasse Norman Hansen
 Michael Carbel
 Alexander Kamp

Resultater

Endelige resultat

Eksterne henvisninger 

Linjeløb (herrer)